Suchy Dwór – wieś w woj. dolnośląskim
 Suchy Dwór – wieś w woj. pomorskim